The Battler – cortometraggio del 1916 diretto da Larry Semon
The Battler – film del 1919 diretto da Frank Reicher
The Battler – film del 1925 diretto da Robert N. Bradbury